EMK steht für:
 Edelmetall-Motor-Koordinatenwähler, elektromechanischer Wähler
 Elektromagnetische Kraftkompensation, ein Kraftmessprinzip, insbesondere für Waagen
 Elektromechanische Konstruktionen, Name eines Instituts an der TU Darmstadt
 Elektromotorische Kraft
 Europaministerkonferenz, Fachkonferenz der Minister der deutschen Bundesländer
 Evangelisch-methodistische Kirche in der Schweiz

EmK steht für:
 Evangelisch-methodistische Kirche in Deutschland
 Evangelisch-methodistische Kirche in Österreich

emk steht für:
 Ost-Maninka (ISO-639-3-Code), Varietät der Sprachgruppe Maninka (Sprache)

EMK